Moritz, prins och lantgreve av Hessen-Kassel (hela namnet: Moritz Friedrich Karl Emanuel Humbert Landgraf von Hessen-Kassel), född 6 augusti 1926 på slottet Racconigi i Racconigi, Cuneo, Piemonte, död 23 maj 2013 i Frankfurt am Main, var son till prins Philipp av Hessen-Kassel och överhuvud för huset Hessen och för huset Brabant. Hans mor var prinsessan Mafalda av Savojen, som var dotter till den italienske kungen Viktor Emanuel III.

Moritz gick i folkskola i Kassel och senare i internatskolan Hermann-Lietz-Schule i Schloss Biberstein i Rhön. Han tjänstgjorde i Luftwaffe i Kassel i slutet av andra världskriget. Efter krigsslutet avlade han studentexamen i Darmstadt och studerade senare agronomi i Kiel. Därefter ledde han lantbruket vid Schloss Panker i Schleswig-Holstein. Han intresserade sig särskilt för trädgårdsodling.

Under kriget blev hans far arresterad av Gestapo och hans mor blev fängslad och dog i koncentrationslägret Buchenwald. Han adopterades 1960 av prins Ludvig av Hessen, det sista överhuvudet för linjen Hessen-Darmstadt och dennes brittiska hustru Margaret, och utsågs till arvinge eftersom dessa inte hade några egna barn. Han ärvde 1961 kravet på titeln "storhertig av Hessen och vid Rhen". Han gifte sig med prinsessan Tatjana av Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Giftermålet skedde 1964 i Giessen och slutade i skilsmässa 1974. 

Moritz blev överhuvud för huset Hessen-Kassel när hans far Philipp dog 25 oktober 1980, och han blev då överhuvud för hela huset Hessen, som 1567 hade delats upp på flera linjer. År 1989 dog hans farbror prins Wolfgang av Hessen, varvid Moritz också ärvde hans hypotetiska rätt till den finska tronen.

Barn

Mafalda Margarethe av Hessen (6 juli 1965–) , gift 1:a gången med greve Enrico Marone Cinzano 1989, inga barn. Gift 2:a gången 1991 med Carlo Galdo och fick två döttrar. Gift 3:e gången år 2000 med greve Ferdinando Brachetti-Peretti och har två söner.
Heinrich Donatus Philipp Umberto av Hessen (17 oktober 1966–) gift 2003 med grevinnan Floria Faber-Castell.
Elena Elisabeth Madeleine av Hessen (8 november 1967–); hon har en dotter med Massimo Caiazzo (1976–): Madeleine Caiazzo (1999–)
Philipp Robin av Hessen. (17 september 1970–) gift 5 maj 2006 (borgerlig vigsel) och 10 juni 2006 (kyrklig vigsel) med Laetitia Bechtolf.

Källor

Huset Hessen-Kassel
Födda 1926
Avlidna 2013
Män
Personer från Racconigi